

Владимир Кочнев (род. , г. Чайковский, Пермский край) — российский поэт.

Биография 
Родился в 1983 году в г. Чайковский, в семье инженера-электронщика (отец) и экономиста-бухгалтера (мать), в 2000-м переехал в Пермь, учился в ПГТУ (сейчас ПНИПУ) на экономиста, в 2002 поступил в художественное училище, чтобы стать живописцем, о чём написал повесть, изданную после в журнале «Урал» под названием «Дежавю», (в авторском варианте «Художник из ПУ»). В 2004 поступил в Литературный институт им. А. М. Горького, который окончил в 2010. c 2005 по 2008 жил и учился в Москве. Лауреат премии Дебют за 2007 в области поэзии. В 2013 году вышла книга стихов «Маленькие волки» в издательстве «Воймега». В книгу вошли тексты, написанные с 2004 по 2013 г. Лауреат Студенческой Волошинской премии за 2014 год за книгу стихов «Маленькие волки».

В 2017 году издательстве "Воймега" вышла книга стихов "В порту Шанхая", книгу издавали спешно и были разные варианты названий, этот был рабочим , но так и остался. Книга была меньшей по объему (около 78 стр), чем первая (95 стр.) ., про книгу писали такие критики как Эмиль Сокольский  (Дети Ра, 2018 год, номер 12) https://magazines.gorky.media/ra/2018/12/prochitannye-knigi-119.html  , Книга вошла в длинный список премии "Московский счет" за 2018 год.

Про Кочнева писали такие критики как Олег Демидов, Эмиль Сокольский, Андрей Пермяков, Олег Григораш, Денис Безносов, Кирилл Корчагин

Дежавю (Художник из ПУ) 
Первая повесть, опубликованная в "Урале" в 2008 году, повесть включает описание учебы в художественном училище, является своеобразным романом воспитания для молодого человека, избравшего свой путь, написана сатирическим языком, текст включает много шуток и описаний персонажей, проникнута чувством оптимизма. По книге в 2013 году пытались снять фильм (режиссер Алексей Романов), сценарий был написан Еленой Филимоновых, но проект не получил финансирования и был отложен. КНига вызвала самые разные отзывы и была прочитан самыми разными людьми.

Примечания

Ссылки 
 Владимир Кочнев в Журнальном зале
 Интервью в Литературной России

Персоналии по алфавиту